Rocca Estense (Finale Emilia)
 Rocca Estense di San Felice Sul Panaro
 Rocca Estense di Lugo